Un train de nuit est un train circulant la nuit et comportant des places couchées pour les voyageurs. Train de nuit est aussi le titre de nombreuses œuvres :

Cinéma 
Train de nuit (Pociag) est un film polonais de Jerzy Kawalerowicz sorti en 1959.
Train de nuit est un court-métrage réalisé par Michel Piccoli en 1994.
Train de nuit (Ye Che) est un drame chinois de Diao Yi'nan sorti en 2007.

Titre proche
Train de nuit pour Munich (Night Train to Munich) est un film britannique réalisé par Carol Reed en 1940.
Train de Nuit - Chanel N°5 est un court métrage publicitaire de 2008, de Jean-Pierre Jeunet et Audrey Tautou.

Littérature 
 Train de nuit, roman policier de Christian Brulls, pseudonyme de Georges Simenon, paru en 1930.
 Train de nuit (Oi! Get Off Our Train), récit pour la jeunesse de l’auteur-illustrateur britannique John Burningham, paru en 1989.
 Train de nuit (Night train), roman de Martin Amis paru en 1997.
 Train de nuit, roman pour la jeunesse de la romancière française Sigrid Baffert, illustré par Frederik Peeters et paru en 2003.

 Titres proches   
 Train de nuit avec suspects (容疑者の夜行列車), roman de la romancière japonaise Yōko Tawada, paru en 2005.
 Train de nuit blanche, roman pour la jeunesse de Gérard Streiff paru en 2000.
 Train de nuit dans la Voie lactée, recueil de trois nouvelles (dont la troisième porte ce titre) du poète japonais Kenji Miyazawa.
 Train de nuit pour Babylone (Driving Blind), recueil de nouvelles (dont la première porte ce titre) de Ray Bradbury paru en 1997.
 Train de nuit pour Bolina, roman de Nilo Cruz, écrivain américain, d’origine cubaine (paru en 1995).
 Train de nuit pour Fortaleza, roman d’espionnage de Claude Rank paru en 1971.
 Train de nuit pour Lisbonne (Nachtzug nach Lissabon), roman du philosophe et écrivain suisse Peter Bieri, de son nom de plume Pascal Mercier, paru en 2004.
 Trains de nuit, du poète français Claude Pélieu, paru en 1979.
 Mes trains de nuit, roman d'Éric Faye paru en 2005.

Homonymie de titre